John Marriott kan syfta på bland andra:

* John Marriott (1780–1825), engelsk präst och psalmförfattare
 John Marriott (1859–1945), brittisk politiker och historiker
 John Marriott (1893–1977), amerikansk skådespelare
 John Marriott (1922–2001), brittisk filatelist